Патрік Реом Джозеф Траверс (,  14 березня 1974, Монреаль) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року в ГЮХЛК.

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 50-м загальним номером командою «Оттава Сенаторс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Оттава Сенаторс», «Анагайм Дакс», «Бостон Брюїнс», «Монреаль Канадієнс», «Даллас Старс», «ДЕГ Метро Старс» та «Гамбург Фрізерс».

Загалом провів 285 матчів у НХЛ, включаючи 6 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, на головних турнірах світового хокею провів 8 ігор в її складі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Дюссельдорфа»
Хокеїсти «Гамбург Фрізерс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Оттава Сенаторс»